Le festival de bande dessinée de Lucques désigne deux festivals consacrés notamment à la bande dessinée et organisés à Lucques, en Italie :
 le salon international des bandes dessinées, organisé de 1966 à 1992 à Lucques avant de passer à Rome ;
 Lucca Comics and Games, organisé depuis 1995 sous ce nom après une première édition limitée à la bande dessinée en 1993.